Bitry (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bitry (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia